5. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2000 odbyły się w dniach 3–5 marca 2000 w Nagano w Japonii. Zawody rozegrano w hali M-Wave. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najlepsi byli Niemka Claudia Pechstein oraz Holender Gianni Romme. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Niemcy. Chinka Song Li pobiła rekord świata juniorów na 1500 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 120 łyżwiarzy z 21 krajów.

Reprezentacja Polski

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 3 marca 2000
DSQ – zdyskwalifikowana

1000 m 
 Data: 4 marca 2000
DNF – nie ukończyła

1500 m 
 Data: 5 marca 2000
DNS – nie wystartowała, JWR – rekord świata juniorów

3000 m 
 Data: 3 marca 2000

5000 m 
 Data: 4 marca 2000
DNS – nie wystartowała

Mężczyźni

500 m 
 Data: 4 marca 2000
DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

1000 m 
 Data: 5 marca 2000

1500 m 
 Data: 4 marca 2000

5000 m 
 Data: 3 marca 2000

10000 m 
 Data: 5 marca 2000

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na SchaatsStatistieken.nl
 Wyniki mężczyzn na SchaatsStatistieken.nl

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2000 w sportach zimowych
2000 w Japonii
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Nagano